Der Bahl and Gaynor Cincinnati Cup 2019 fand vom 6. bis 10. Februar 2019 in Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Vorjahressiegerin war Donna Urquhart, die verletzungsbedingt nicht erneut antrat. Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spielerinnen Victoria Lust und Hania El Hammamy aufeinander, das El Hammamy mit 11:5, 11:8 und 11:7 für sich entschied.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Weenee Low einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2018/19
Squashturnier in Cincinnati